Detta är en lista över de 594 kommunerna i departementet Doubs i Frankrike.

Doubs
Kommuner Doubs